De UEFA Champions Leaguefinale van het seizoen 2001/02 is de tiende finale in de geschiedenis van de Champions League. De wedstrijd vond plaats op 15 mei 2002 in Hampden Park in Glasgow. Het Spaanse Real Madrid stond voor de derde keer in de finale van de Champions League en nam het op tegen het Duitse Bayer 04 Leverkusen, dat voor het eerst in de finale stond.

Voor de aftrap werd er een minuut stilte gehouden voor het overlijden van de Oekraïense voetbalcoach Valeri Lobanovsky.

Voorgeschiedenis
In 1998 schakelde Real Madrid Bayer Leverkusen uit in de kwartfinale van de Champions League. Real Madrid stootten toen door tot de finale, waarin ze Juventus versloegen. Het was de enige keer dat Bayer Leverkusen en Real Madrid het tegen elkaar opnamen voor de finale van 2002.

Doelpunt Zidane
De finale van 2002 wordt vooral herinnerd om het doelpunt van Zinédine Zidane. De toen net geen 30 jaar oude sterspeler van Real Madrid scoorde na een weergaloos vluchtschot het beslissende doelpunt van de partij. De finale staat ook bekend als een spannende finale. Bayer Leverkusen was de underdog en kwam al snel op achterstand. Via een kopbal van de Braziliaan Lúcio maakte Bayer Leverkusen gelijk. Een klasseflits van Zidane zorgde vlak voor de rust voor 1-2, waarna Bayer Leverkusen opnieuw op zoek ging naar een gelijkmaker. Met nog meer dan 20 minuten te spelen, moest doelman César vervangen worden. De 21-jarige Iker Casillas nam zijn plaats onder de lat in en voorkwam dat een gevaarlijk opzettend Bayer Leverkusen nog op gelijke hoogte kwam.

Wedstrijddetails

Externe link
European Cup results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

2003
Europacupvoetbal 2001/02
Real Madrid
Bayer 04 Leverkusen
Sportevenement in Glasgow
UEFA